El término Lorinae puede referirse a:
la subfamilia de primates Lorisinae;
la subfamilia de loros Loriinae.